Az STV2 (; ) egy szlovák televíziós csatorna volt, amelyet a Szlovák Televízió (STV) tulajdonolt és üzemeltetett. Tematikájában a magyar M2-höz hasonlított.

Logók

Fordítás

Jegyzetek 

Szlovák televíziócsatornák